Battaglia di San Salvador – battaglia che si svolse nell'agosto del 1641 nel corso della guerra degli ottant'anni
 Battaglia di San Salvador – battaglia che si svolse nell'agosto del 1642 nel corso della guerra degli ottant'anni